En la Argentina existen dos departamentos llamados Rawson, en las provincias del Chubut y de San Juan:

 Departamento Rawson (Chubut)
 Departamento Rawson (San Juan)